Ухарь-купец:
 Ухарь-купец (песня) — народная песня.
 Ухарь-купец (фильм) — фильм по песне.